SK Gaming (Schroet Kommando) — профессиональная киберспортивная организация, базирующаяся в Германии.
Образована в 1997 году семью игроками в Quake, жившими в Оберхаузене. SK Gaming — одна из успешнейших киберспортивных команд в дисциплине Counter-Strike.

Команда является одним из основателей G7 Teams — союза профессиональных киберспортивных команд.

Директором организации является Александер Мюллер, также известный как «TheSlaSH». В 2016 году российский киберспортивный холдинг ESforce приобрел 66 % акций SK Gaming.

SK-Gaming в разное время имел подразделения в 12-ти играх: Counter-Strike, World of Warcraft, FIFA, Need for Speed: Shift, Rocket League, Quake Live, игры Xbox, DotA, League of Legends, Clash Royale, Brawl Stars, Hearthstone. В настоящее время клан имеет команды в пяти играх: Rocket League, Clash Royale, Brawl Stars, League of Legends и StarCraft 2.

Counter-Strike: Global Offensive 
В организацию SK Gaming подписали состав бразильской команды — Luminosity. Разборки между этими организациями стали центральной темой месяца в киберспорте. Сейчас уже трудно однозначно сказать, кто был прав, а кто виноват в данном инциденте, но кажется, всё закончилось вполне мирно. Как сообщили наши коллеги с портала hltv.org, игроки и руководство организации Luminosity Gaming, а также представители немецкого клуба SK Gaming всё-таки смогли найти общий язык, решив проблему без суда и юридической волокиты. Последний турнир для этого состава под тегом «LG» — ECS Season 1 Finals, все последующие — под тегом «SK Gaming».

23 июня 2018 года состав SK Gaming по CS:GO перешёл в команду MIBR.

Комментарий Габриэля «Fallen» Толедо 
 Нам нравилось играть за LG в прошлом году. Это хорошее место для профессиональных геймеров. В ходе нашего сотрудничества выросла как организация, так и игроки. Наша кропотливая работа позволила нам создать новую страницу в истории CS:GO. Я сделал множество ошибок в последнее время. Я позволил эмоциям взять верх над деловым аспектом, о чём я жалею. Я запомню это на всю жизнь. Хочу сказать, что Стив со своей стороны всегда делал всё возможное и даже больше, чтобы сделать нашу жизнь легче. Он ездил с нами на все турниры и стал частью нашей семьи, переживая горестные и радостные моменты нашего пути. Также я хочу поблагодарить LG и SK за совместную работу и профессиональное разрешение возникшей ситуации. Мы с предвкушением смотрим в будущее. Спасибо всем нашим прекрасным фанатам, которые, надеюсь, продолжат поддерживать нас, Luminosity и SK в будущем.

Комментарий основателя LG Стива 
 В последнее время я и организация испытывали очень разные эмоции из-за сложившейся ситуации. Я рад, что мы в конечном счёте договорились. Может, началось всё скверно, но в итоге SK и Alex сумели исправить положение. Я с оптимизмом смотрю на перспективы нахождения состава в SK. Год назад мы и представить не могли, что сможем забраться так высоко. Возникшие на пути проблемы роста стали уроком как для игроков, так и для организации. Я всегда считал и буду считать этих игроков моими дорогими друзьями, однако в итоге я решил, что их профессиональное будущее мне важнее всего на свете. Я бесконечно рад, что познакомился с ними и работал целый год. Мне также хочется поблагодарить бразильское комьюнити и фанатов со всего мира за то, что вы поддерживали меня и Luminosity. Надеюсь, вы продолжите в том же духе!

Комментарий управляющего директора SK Александра Мюллера 
 Мы очень рады, что нам удалось найти приемлемое для всех решение. Luminosity очень хороши на поприще поиска талантов, и они скоро вернутся на профессиональную сцену. Нельзя не отметить, что они как организация и как команда достигли столь многого за весьма короткий срок. Я хочу поблагодарить Стива Мейда за то, что он согласился на компромисс. В этой хаотичной ситуации никто не был прав до конца. SK счастливы, что этот период позади и что мы теперь можем начать с нуля путь к успешному будущему. 

Бывшие участники
  Эпитасио «Taco» де Мело
  Якоб «pyth» Моуруярви
  Джерри «xelos» Раберг
  Исак «cype» Ридман
  Симон «twist» Элиассон
  Кристиан «Spitfire» Щёльде
  Фарук «pita» Пита
  Микаил «Maikelele» Билл
  Александер «SKYTTEN» Карлссон
  Джоэл «emilio» Мако
  Фредрик «roque» Хонак
  Маркус «Delpan» Ларссон
  Николай «HUNDEN» Петерсен
  Дэнии «BERRY» Крюгер
  Йеспер «tenzki» Плугманн
  Кристиан «k0nfig» Винеке
  Расмус «SandeN» Санден
  Асгер «AcilioN» Ларсен
  Микаэль «Friis» Йоргенсен
  Эмиль «Magiskb0Y» Рейф
  Якоб «Pimp» Винечче
  Андреас «MODDII» Фрид
  Вальдемар «valde» Вангсе (был заменой на Dreamhack summer 2016)
  Лукас «gla1ve» Россандэр (был заменой на Dreamhack summer 2016)
  Каспер «cadiaN» Мюллер (был заменой на Dreamhack summer 2016)
  Томас «haste» Дайренсборг (был тренером на Dreamhack summer 2016)
  Линкольн «fnx» Лау
  Уилтон «zews» Прадо (тренер)

Турниры

League of Legends 
  Адриан «Candy Panda» Вюббельманн
  Саймон «fredy122» Пейн
  Деннис «Svenskeren» Йонсен
  Джесси «Jesiz» Ле
  Кристоф «nRated» Зейнц

Бывшие участники
  Вай Ноч «Reyk» Шум
  Кристиан «Zylor» Диц
  Йоханнес «Severus» Людер
  Шоун Роджер «Osaft22» Боурквин
  Ромайн «Alth0r» Франзетти
  Тим «WetDreaM» Бюссе
  Мике «Wickd» Петерсен
  Мике «MoMa» Валлус
  Стефан «Snoopeh» Фллис
  Джо «YoungBuck» Стелтенпул
  Беньямин «SleasyWeazy» Хиллер
  Томас «Schabs» Фогель
  Том «Metalx» Латоур
  Альваро «Araneae» Мартин
  Филипп «Dedrayon» Ромейко
  Бора «YellowStaR» Ким
  Джон «HyrqBot» Велли
  Кевин «kev1n» Рубишевски
  Карлос «ocelote» Сантьяго Родригес
  Патрик «Nyph» Функе

Quake 
  Шейн «rapha» Хендриксон
Бывшие участники
  Стефан «SteLam» Ламмерт
  Кристиан «GitzZz» Хук
  Беньямин «zyz» Борман
  Магнус «fox» Ольссон
  Йохан «Toxic» Квик
  Джон «ZeRo4» Хилл

Достижения 
 1 место Intel Extreme Masters 5 World Championship Finals 2011 — Shane «Rapha» Hendrixson (Quake Live)
 1 место FnaticMSI PLAY Beat It 2010 — Shane «Rapha» Hendrixson (Quake Live)
 1 место Electronic Sports World Cup 2010 — Shane «Rapha» Hendrixson (Quake Live)
 1 место Intel Extreme Masters 4 World Championship Finals 2010 — Shane «Rapha» Hendrixson (Quake Live)
 1 место Extreme Masters 4 Global Challenge Dubai 2009 — Shane «Rapha» Hendrixson (Quake Live)
 1 место QuakeCon 2009 — Shane «Rapha» Hendrixson (Quake Live)
 1 место GamesCom 2009 — Shane «Rapha» Hendrixson (Quake Live)
 1 место Electronic Sports World Cup Masters Athens 2008 — Shane «Rapha» Hendrixson (Quake 3)
 3 место Electronic Sports World Cup 2008 Grand Final — Shane «Rapha» Hendrixson (Quake 3)
 2 место QuakeCon 2008 — John «ZeRo4» Hill (Quake Live)
 1 место KODE5 Finals 2006 — Johan «Toxic» Quick (Quake 4)
 1 место QuakeCon 2006 — Johan «Toxic» Quick (Quake 4)
 1 место World Series of Video Games Intel Summer Championship 2006 — Johan «Toxic» Quick (Quake 4)
 2 место World Series of Video Games Sweden 2006 — Johan «Toxic» Quick (Quake 4)
 1 место World Series of Video Games London 2006 — Johan «Toxic» Quick (Quake 4)
 1 место DigitalLife 2006 — Johan «Toxic» Quick (Quake 4)
 1 место World Cyber Games 2006 — Johan «Toxic» Quick (Quake 4)
 1 место World Series of Video Games Finals 2006 — Johan «Toxic» Quick (Quake 4)
 2 место 2005 CPL World Tour: Istanbul — Benjamin «zyz» Bohrmann (Painkiller)
 1 место 2005 CPL World Tour: Spain — Stephan «SteLam» Lammert (Painkiller)
 3 место 2005 CPL World Tour: Brazil — Benjamin «zyz» Bohrmann (Painkiller)
 3 место Electronic Sports World Cup 2005 — Magnus «Fox» Olsson (Quake 3)
 3 место 2005 CPL World Tour: Sweden — Benjamin «zyz» Bohrmann (Painkiller)
 3 место 2005 CPL World Tour: United Kingdom — Benjamin «zyz» Bohrmann (Painkiller)
 2 место CPL 2005 Winter — Johan «Toxic» Quick (Quake 4)
 3 место Cyberathlete Professional League: Summer 2004 — Stephan «SteLam» Lammert (Painkiller)
 1 место Cyberathlete Professional League: Summer 2004 — Team (Unreal Tournament 2004)
 2 место Electronic Sports World Cup 2004 — Christian «GitzZz» Hoeck (Unreal Tournament 2004)
 1 место Electronic Sports World Cup 2003 — Christian «GitzZz» Hoeck (Unreal Tournament 2003)
 3 место World Cyber Games 2001 — Stephan «SteLam» Lammert (Quake 3)

Pro Evolution Soccer 
  Кристиан «Cristiano811» Шпренгель
  Свен «S-Butcher» Вехмейер
  Патрик «Phayton» Майер

FIFA 
  Марио «mario» Виска
Бывшие участники
  Брюс «Spank» Граннец

Call of Duty 
  Михаэль «QuiCky» Бюлер
  Лукас «RocKz» Штах
  Кевин «Kivi» Фиала
  Кевин «raidN» Круцберг
Бывшие участники
  Милан «MiLiX» Младанович

Smite 
  Эмил «Lawbster» Эвенсен
  Киран «Funballer» Патидар
  Джеймс «Duck3y» Хезелтайн
  Дэниел «Faeles» Эванс
  Бо «Badgah» Катценмайер

Бывшие участники
  Якоб «GetFit» Лоуингс
  Сами «Kairis» Кайраярви
  Петер «Suntouch» Логан
  Лео «Psiyo» Хельферер
  Рафаэль «Smek» Ковар
  Ерун «Xaliea» Клевер
  Дирк «prOxyQQ» Майснер
  Бен «CaptainTwig» Найт
  Грегор «enQu» Рудольф
  Бо «Poeng» Катценмайер
  Маркус «Realzx» Вининг

Counter-Strike 1.6 
Подразделение расформировано 27 июля 2012 года.
Бывшие участники
  Харви «Xenon» Миготти
  Йорген «XeqtR» Йоханессен
  Рубен Александер «DarK» Биленберг
  Эмиль «HeatoN» Кристенсен
  Томми «Potti» Ингемарссон
  Йохан «Hyb» Карлунд
  Маркус «Bengan» Бенгтссон
  Томас «Kush» Петин
  Кристофер «brunk» Форсберг
  Эрик «Medion» Энгстрём
  Ола «elemeNt» Моум
  Даниэль «Hyper» Куусисто
  Майкл  «ahl» Кордунер
  Кристер «fisker» Эрикссон
  Абдисамад «SpawN» Мохамед
  Маттиас «Snajdan» Андерсен
  Йонас «GoodFella» Виртанен
  Кристофер «Tentpole» Нордлунд
  Кристиан  «vilden» Лидстрём
  Эмиль «striker» Вестерберг
  Маркус «zet» Сундстрём
  Фрей «kHRYSTAL» Съёстрём
  Джим «zneel» Андерссон
  Расмус «Gux» Сталь
  Деннис «walle» Валленберг
  Андреас «MODDII» Фрид
  Деннис «dennis» Эдман
  Джимми «allen» Аллен
  Мартин «trace» Хельдт
  Патрик «f0rest» Линдберг
  Кристофер «GeT_RiGhT» Алесунд
  Роберт «RobbaN» Дальстрём
  Маркус «Delpan» Ларссон
  Йохан «face» Классон

Достижения

Dota 2 
Подразделение было расформировано 30 января 2012 года.
Бывшие игроки
  Миккель «miGGel» Берг
  Кристофер «Ryze» Винтер
  Сильвестер «LINK» Хёльгор
  Мартин «AngeL» Олсен
  Брэйн «MaNia» Стрендбай
  Александер «CalculuS» Разке

WarCraft 3 
Подразделение расформировано 18 января 2010.

Бывшие участники SK-Gaming 
  «Eirik»
  «DominatoR»
  «Blaze»
  «Jester»
  «Saft»
  «Kovax»
  «BeaveR»
  «ElakeDuck»
  «SuRviVoR»
  «HeMaN»
  «MaDFroG»
  «Dsco» («Eljefeq»)
  «Isha» («Ishamael»)
  «Jesse»
  «MezCalito»
  «StarGlenn»
  «Ken»
  «Kilrogg»
  «GoldenBoy»
  «KaJ»
  «Chemi»
  «HasuHasi» («Voor»)
  «Insomnia»
  «ZeeRaX»
  «Wizard» («RushWizard»)
  «SeaWeed» («Smurphet»)
  «Elky»
  «ToD»
  «FaTC»
  «Chobo»
  «Deadman»
  «Soul»
  «Fatal»
  «HoT»
  «Ente»
  «Blacki»
  «ColdCut»
  «XlorD» («iXi»)
  «Miou»
  «Thurisaz»
  «Rivalz»
  «IronMan»
  «Kookian»
  «Fisch»
  «Fire» («Fire_de»)
  «Take»
  «Impact»
  «Koenna»
  «ThePig»
  «Plague»
  «Zenox»
  «Storm»
  «Thagor»
  «Tardas»
  «Bone»
  «J4yiwd»
  «Kain»
  «Zyrano»
  «Atom»
  «Eric»
  «Mightyx»
  «Real»
  «Zeroa»
  «Fortune»
  «Kalaschni»
  «Maggi»
  «Damn»
  «EvE»
  «BestWolf»
  «TiV»
  «Tiger»
  «Winners»
  «Angels»
  «Skelton»
  «Select»
  «Sweet»
  «Zacard»
  «Kenshin»
  «May»
  «EvenStar»
  «ReMinD»
  «Lyn»
  «SoJu»
  «ReiGn»
  «Violet»
  «Michael» («RohJinWook»)
  «Who»
  «Check»

Достижения 
 место ESL Extreme Masters 2007 —  HoT

 место WCG SEC 2007 —  HoT

 место World Series of Videogames, Finals 2006 —  Sweet

 место World Cyber Games 2006 —  HoT

 место KODE5 2006 —  Deadman

 место ENC 2006 —  ElakeDuck

 место World Series of Videogames, China 2006 —  Sweet

 место World Series of Videogames, Sweden 2006 —  Deadman

 место NGL One Season I 2006 — Team

 место Warcraft 3 Champions League V 2006 — Team

 место ClanBase EuroCup 2005 —  HoT

 место CPL Summer 2005 —  ElakeDuck

 место CPL 2005 Tourkey —  HoT

 место Electronic Sports World Cup 2005 —  Deadman

 место ACON5 2005 —  Deadman

 место Warcraft 3 Champions League VII 2005 — Team

 место World E-Sport Games I 2005 —  Zacard

 место Acon 2004 —  RushWizard

 место Warcraft 3 Champions League VI 2004 — Team

 место World Cyber Games 2004 —  Zacard

 место Electronic Sports World Cup 2004 —  MaDFroG

 место Electronic Sports World Cup 2004 —  HeMaN

 место smauILP Videogame Cup 2004 —  MaDFroG

 место smauILP Videogame Cup 2004 —  SuRviVoR

 место ACON4 2004 —  Sweet

 место WC3 Masters —  Insomnia

 место Warcraft 3 Champions League V 2004 — Team

 место Blizzard Worldwide Invitational 2004 —  MaDFroG

 место Cyber X Gaming 2004 —  Insomnia

 место EGG 2004 —  MaDFroG

 место AMD PG Challenge 2003 —  Soul

 место World Cyber Games 2003 —  Insomnia

 место Euro Cyber Games 2003 —  FaTC

 место Euro Cyber Games 2003 —  ZeeRaX

 место Electronic Sports World Cup 2003 —  HeMaN

 место Electronic Sports World Cup 2003 —  MaDFroG

 место Electronic Sports World Cup 2003 —  FaTC

 место CPL Denmark 2003 —  SuRviVoR

 место Clickarena 2003 —  Soul

 место Clickarena 2003 —  Insomnia

 место Blizzard Worldwide Invitational 2003 —  MaDFroG

 место Arbalet Cup 2003 —  Insomnia

 место Arbalet Cup 2003 —  Soul

 место CPL Cannes 2003 —  Insomnia

 место Kbk Jeju Tournament 2003 —  MaDFroG

 место CPL 2002 Oslo —  Kovax

 место CPL 2002 Oslo —  DsCo

StarCraft II 
Подразделение расформировано 31 декабря 2013 года.

Бывшие участники 
  Мин Чул «MC» Янг

Ссылки

См. также 
 Team NoA

Примечания 

Киберспорт в Германии